Il Kilimangiaro è un monte della Tanzania
 Il Parco nazionale del Kilimangiaro è un'area naturale protetta che include il monte omonimo
 La Regione del Kilimangiaro è una delle regioni della Tanzania
 L'Aeroporto Internazionale del Kilimangiaro è un aeroporto della Tanzania nella regione del Kilimangiaro
Motoscalata del Kilimangiaro, raid motociclistico del 1971

Televisione 
Kilimangiaro - Tutte le facce del mondo – trasmissione televisiva di Rai 3.

Cinema 
Le nevi del Chilimangiaro film del 1952.
Le nevi del Kilimangiaro film del 2011.